Les Derniers Jours d'Emmanuel Kant est le titre de plusieurs œuvres : 
 Les Derniers Jours d'Emmanuel Kant, livre de Thomas de Quincey publié en 1854
 Les Derniers Jours d'Emmanuel Kant, film réalisé par Philippe Collin sorti en 1993.